Sabot peut faire référence à :

sabot, un type de chaussures.
sabot, une formation ongulée de certains quadrupèdes et notamment les équidés.
sabot, une pièce de frein du matériel ferroviaire.
sabot de Denver, un dispositif immobilisant un véhicule.
sabot, une pièce métallique de charpente ; bout de plinthe ou de bandeau cintré en quart de cercle que l'on rapporte haut et bas d'un pied cornier, d'une armoire ou d'une bibliothèque
Sabot, une race de poule.
Sabot-de-Vénus, une plante de la famille des orchidacées.
Sabot de Frotey, site naturel à proximité de Vesoul (Haute-Saône).
, une boîte renfermant jusqu'à huit jeux de cartes distribuées par un croupier dans un casino, par extension une boîte à deux compartiments permettant de tirer et défausser les cartes à certains jeux (Mille bornes, Uno)
Sabot, un dispositif utilisé dans les canons pour tirer un projectile sous calibré.
Sabot, un calibre d'épaisseur sur les tondeuses des coiffeurs, pour couper les cheveux à longueur fixée.
Hamilton Sabot (né en 1987), gymnaste français
sabot moteur, un type de carénage protégeant le bas moteur d'une motocyclette.
Sabot (bateau) : Autre nom pour un type de bateau : le baquet de Charleroi.
 sabot de la mariée, sabot du petit Jésus, petit sabot : noms vernaculaires du lotier corniculé.
Lac du Sabot, un lac situé dans les îles Kerguelen

Voir aussi 

 
 L'Arbre aux sabots, un film réalisé par Ermanno Olmi